

Littérature 
 élégie, genre de poésie.
 Élégies de Lygdamus, ensemble de six élégies attribuées à Césius Bassus.
 Les Élégies, œuvre de Properce.
 Les Élégies, œuvre de Tibulle.
 Élégie en rouge, manga de Seiichi Hayashi publié entre 1970 et 1971.
 Élégie pour un Américain, quatrième roman de Siri Hustvedt, publié en 2008.
 Élégie écrite dans un cimetière de campagne, poème de Thomas Gray.
 Élégies de Duino, recueil de dix élégies du poète Rainer Maria Rilke publié en 1923.

Musique 
 L'Élégie, œuvre pour violoncelle et orchestre de Gabriel Fauré.
 Élégie pour cor et piano, œuvre de musique de chambre composée en 1957 par Francis Poulenc.
 Élégie pour jeunes amants, opéra en trois actes de Hans Werner Henze.

Cinéma 
 Élégie de Moscou, film documentaire d'Alexandre Sokourov sorti en 1988.

Liturgie 
 L'élégie de David pour Saül et Jonathan, poésie funèbre de la Bible hébraïque.